Пе́тра Шарло́тта Верка́йк (; 4 ноября 1966, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская ,  и .

Биография 
Петра Шарлотта Веркайк родилась 4 ноября 1966 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в нидерландской семье. Она посещала актёрские курсы до того, как стать моделью.

В декабре 1989 года Петра стала Playmate месяца мужского журнала «Playboy». Она впервые появилась в журнале за десять месяцев до этого. Веркайк начала свою собственную производственную компанию в 1995 году под названием «Pin-Up Girls», что сделало её первой моделью «Playboy», начавшей свою собственную производственную компанию вместо того, чтобы производить видео строго через «Playboy». В 1997 году она была названа моделью года «Playboy».

В 1990—2000 годы Петра снялась в 8-ми фильмах и телесериалах, а также выступала в качестве телепродюсера. На сегодняшний день, Веркайк прекратила свою карьеру в любом качестве.

По состоянию на январь 2008 года, Петра проживает в пригороде Лос-Анджелеса — небольшом городке .

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США